Tries o Triàsic, primer període geològic del Mesozoic
 Tries (mitologia), en la mitologia grega, tres nimfes germanes i filles de Zeus 
 Tries, plural de tria
 Casa de les Tries, mas a Olot (Garrotxa) 
 Casa-xalet de les Tries, habitatge a Olot (Garrotxa) 
 Font de les Tries, font al costat dret del riu Fluvià a Olot (Garrotxa) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. La font està situada , sota
 Molí de les Tries, molí fariner al municipi d'Olot 
 Partida de les Tries, petit territori del terme de Reus al Baix Camp